Steuart est un patronyme et prénom pouvant désigner :

Patronyme 
  (1591-1654), philosophe et controvertiste écossais
 
 
 George Hume Steuart (1828-1903), officier et planteur américain
 James Denham-Steuart (1712-1780), économiste écossais
 John Steuart Curry (1897-1946), peintre américain
 Margaret Steuart Pollard (1904-1996), poétesse cornique
 
  (1898-1988), artiste australien

Prénom 
  (1836-1925), lieutenant-gouverneur britannique du Bengale
 Steuart Bedford (né en 1939), chef d'orchestre et pianiste anglais
  (1747-c.1787/88), médecin américain
  (1928-2013), commandant général britannique
 Steuart Smith, guitariste et chanteur américain
  (né en 1981), homme d'affaires et avocat américain
  (1889-1966), chanteur de concerts et d'oratorios anglais

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom